Renania poate fi:

 Renania, regiune din Germania
 Renania-Palatinat, regiune din Germania
 Renania de Nord-Westfalia, regiune din Germania
 Renania Trade, companie din Târgu-Mureș, România